Агонсильо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Логроньо. Занимает площадь 34,73 км². Население — 1102 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Agoncillo
 Colegio Rural Agrupado Agoncillo

Муниципалитеты Риохи